BiH:
 Koritnik (Breza, BiH), naselje u općini Breza
 Koritnik (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Kosovo:
 Koritnik (planina), planina na Kosovu